

Geografia 
 Spagna
 Aliste – comarca nella provincia di Zamora
 Aliste – fiume nella parte centrale del paese, affluente dell'Esla
 Rábano de Aliste – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Riofrío de Aliste – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Felipe Aliste Lopes – calciatore brasiliano, difensore